Galenbär kan avse:

 Galenbär – bygdemmål för en låg buske, se Besksöta
 Galenbär – bygdemmål för en växt som lätt förväxlas med blåbär, se Odon